Lorrainville (Canada), een gemeente in de Canadese provincie Quebec
Lorrainville (muziek), een Nederlandse band